Matarraña (katalan. Matarranya) ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie liegt im Osten der Provinz Teruel und hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Ihre Hauptstadt ist Valderrobres, die größte der 18 Gemeinden der Comarca. Die Comarca trägt den Namen des gleichnamigen Flusses, der sie durchfließt.

Die Comarca grenzt im Westen an die Comarca Bajo Aragón, im Norden an Bajo Aragón-Caspe, im Osten an die Provinz Tarragona (Comarques Terra Alta, Baix Ebre und Montsià) und im Süden an die Provinz Castellón (Comarques Baix Maestrat und Els Ports). Bis 2003 waren Bajo Aragón und Bajo Aragón-Caspe Teile von Matarraña.

Gemeinden 

Die Comarca gehört zur Franja, dem Streifen von Gemeinden mit auch katalanischsprachiger Bevölkerung in Aragonien, der die Westgrenze des katalanischen Sprachraums bildet. Alle Gemeinden der Comarca sind zweisprachig Spanisch/Katalanisch.

Weblinks 

 Offizielle Homepage (span.)

Comarca in der Provinz Teruel